Kollerbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Kollerbach (Kempten), Ortsteil der kreisfreien Stadt Kempten (Allgäu), Bayern
 Kollerbach (Rimbach), Ortsteil der Gemeinde Rimbach, Landkreis Cham, Bayern

Gewässer:
 Kollerbach (Exter), linker Zufluss der Exter (zur Weser) bei Almena, Gemeinde Extertal, Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Kollerbach (Iller), linker Zufluss der Iller bei Hirschdorf, kreisfreies Kempten, Bayern
 Kollerbach (Mannest), linker Zufluss der Mannest (zur Morre, zum Billbach) bei Hettigenbeuern, Stadt Buchen (Odenwald), Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Kollerbach (Södingbach), linker Zufluss vom Kollerkogel des Södingbachs vor Geistthal, Gemeinde Geistthal-Södingberg, Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Kollerbach (Teigitsch), rechter Zufluss vom Herzogberg der Teigitsch nahe Ziery, Marktgemeinde Edelschrott, Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Kollerbach (Töss), linker Zufluss der Töss bei Seewadel, Gemeinde Bauma, Bezirk Pfäffikon, Kanton Zürich
 Kollerbach (Weiße Traun), rechter Zufluss der Weißen Traun in Sankt Valentin, Gemeinde Ruhpolding, Landkreis Traunstein, Bayern

Siehe auch:
 Kollenbach
 Köllerbach